Plurale di fanciullo

Persone
 Francesco Fanciulli – direttore di banda italo-americano
 Giuseppe Fanciulli – pedagogista e scrittore italiano